

Geografia 
 Willems – comune francese situato nel dipartimento del Nord nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Daniel Willems (1956-2016) – ciclista su strada e dirigente sportivo belga
 Dirk Willems (...–1569) – martire anabattista olandese
 Frederik Willems (1979) – ex ciclista su strada belga 
 Florent Joseph Marie Willems (1823-1905) – pittore belga
 Henri Willems (1899–...) – bobbista belga
 Jetro Willems (1994) – calciatore olandese
 Ko Willems (1900-1983) – pistard olandese
 Steeven Willems (1990) – calciatore francese
 Theo Willems (1891-1960) – arciere olandese
 Victor Willems (1877-1918) – schermidore belga
 Willem Willems (1950-2014) – archeologo olandese